John O'Hara (dirigent) (1962), Brits dirigent
 John O'Hara (schrijver) (1905-1970), Amerikaans schrijver
 John O'Hara (musicus), toetsenist van Jethro Tull
 Jack O'Hara (1912-1983), Australisch worstelaar